Игорь Некрасов:
 Некрасов, Игорь Александрович (род. 1976) — российский физик, член-корреспондент РАН (2016). 
 Некрасов, Игорь Владимирович (род. 1975) — российский футболист.